Vančura oder Vancura ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Vančura (1900–1967), österreichischer Komponist
 Johanna Vancura (1915–nach 1938), österreichische Sprinterin 
 Josef Vančura (1870–1930), tschechischer Rechtshistoriker und Papyrologe
 Tomáš Vančura (* 1996), tschechischer Skispringer
 Vladislav Vančura (1891–1942), tschechischer Schriftsteller, Dramatiker, Filmregisseur und Arzt